Thalassotitan — рід вимерлих морських ящірок родини мозазаврів (Mosasauridae), що існував наприкінці крейди (67-68 млн років тому). Скам'янілі рештки тварини знайдені у відкладеннях формації Улед-Абдун у Марокко.

Етимологія 
Назва роду Thalassotitan походить від давньогрецького θάλασσα / thálassa, «море» і τιτάν / tītā́n, «титан» або «гігант», що буквально означає «титан морів», прямо вказуючи на вражаючі розміри тварини. Видовий епітет atrox — це латинське слово, що означає «жорстокий» або «безжальний», і вказує на положення виду як домінантного хижака на вершині трофічного ланцюга та частоту внутрішньовидових слідів укусів на скам'янілості.

Опис 

Thalassotitan є одним із найбільших мозазаврів, виявлених на сьогоднішній день. Його череп сягав приблизно 1,5 м у довжину, що трохи перевищує череп найбільших видів роду Prognathodon. Виходячи з морфології інших мозазаврід, які є подібними та повнішими у своїх викопних останках, це відповідало б орієнтовній загальній довжині 9-10 м.

Філогенія 
Thalassotitan є членом триби Prognathodontini підродини Mosasaurinae, яка включає також роди Prognathodon і Gnathomortis. Морфологічно він найбільше схожий на гігантських мозазаврів P. currii та P. saturator, а філогенетичний аналіз Longrich et al. (2022) розміщують рід у кладі між ними. Це створює неприродні парафілетичні відносини, які відображають ширшу проблему з родом Prognathodon в цілому. Кілька досліджень за останнє десятиліття показали, що прогнатодон загалом не є монофілетичним і потребує перегляду.

Примітки

Посилання 
 Encyclopedia of Life

Мозазаври
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2022
Вимерлі плазуни Африки